Arrowsmith Lake kan syfta på följande:

 Arrowsmith Lake, British Columbia, en sjö i Kanada 
 Arrowsmith Lake, Western Australia, en sjö i Australien